VMN steht für:
 Verkehrsmuseum Nürnberg
 den Nucleus ventromedialis des Hypothalamus

Abkürzung